Palacios – miasto w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Palacios – hiszpański architekt
 Everth Palacios – kolumbijski piłkarz 
 Exequiel Palacios – argentyński piłkarz
 Francisco Palacios – portorykański bokser
 Johnny Palacios – honduraski piłkarz
 Julián Palacios – hiszpański działacz piłkarski 
 Vanessa Palacios – peruwiańska siatkarka